Schotland
Ruthven (Aberdeenshire)
Ruthven (Angus)
Ruthven (Highland)

Verenigde Staten
 Ruthven (Iowa)